Le nom Chivas peut faire référence à :
 Chivas Regal, un célèbre Scotch whisky, produit par la société Chivas Brothers ;
 Chivas de Guadalajara, club de football de Guadalajara au Mexique ;
 Chivas USA, club de football de Carson, dans la banlieue de Los Angeles aux États-Unis ;
 Chivas, nom français de Chivasso (Italie).